Rogério de Assis Silva Coutinho (1987), calciatore brasiliano
Rogério Miranda Silva (1984), calciatore brasiliano
Rogério Soares Gameleira (1968), calciatore brasiliano